Grand Prix Niemiec 1958 (oryg. Großer Preis von Deutschland) – 8. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1958, która odbyła się 3 sierpnia 1958 po raz 7. na torze Nürburgring.

20. Grand Prix Niemiec, 7. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Równolegle odbyły się zawody Formuły 2 (zawodnicy na niebieskim tle). Kierowcy w tej kategorii nie kwalifikują się do zdobywania punktów, dlatego Bruce McLaren pomimo zdobycia punktowanego 5. miejsca, takowych nie zdobył.

Wyniki

Kwalifikacje 
Źródło: statsf1.com

Wyścig 
Źródła: statsf1.com

Najszybsze okrążenie 
Źródło: statsf1.com

Prowadzenie w wyścigu 
Źródło: statsf1.com

Klasyfikacja po wyścigu 

Pierwsza piątka otrzymywała punkty według klucza 8-6-4-3-2, 1 punkt przyznawany był dla kierowcy, który wykonał najszybsze okrążenie w wyścigu. Liczone było tylko 6 najlepszych wyścigów danego kierowcy. W nawiasach podano wszystkie zebrane punkty, nie uwzględniając zasady najlepszych wyścigów.

Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty

Konstruktorzy 
Tylko jeden, najwyżej uplasowany kierowca danego konstruktora, zdobywał dla niego punkty. Również do klasyfikacji zaliczano 6 najlepszych wyników.

Przypisy 

Niemcy
1958
1958 w Niemczech